Futuristic Rowdy Bounty Hunter é o terceiroálbum de estúdio solo do rapper Lord Infamous. Este álbum foi adiado depois que Lord sofreu um ataque cardíaco e renal leve e chegou a ser hospitalizado mas 5 horas a manhã seu irmão DJ Paul recebeu o comunicado do médico que "Lord" tinha falecido. 

O álbum foi lançado pela primeira vez digitalmente no iTunes em 10 de agosto de 2010, e nas lojas em 24 de agosto de 2011.

Listas de música
Did U Know
I Be 
War Love (featuring II Tone & Koopsta Knicca)
Bout It (featuring Nasty Nardo, II Tone, & T-Rock)
Don't Stop (featuring Mac Montese & T-Rock) 
Dead Man Walkin' (featuring II Tone) 
Love My Whip (featuring II Tone, T-Rock & Chamillionaire)
Lord Speaks (Skit) 
Game Plan (featuring Gangsta Boo, II Tone & T-Rock)
Cry (featuring Mac Montese, Big Cheese, II Tone, Slim Money & T-Rock)
Niggaz Like You (featuring II Tone & T-Rock)
Jump (featuring Mac Montese & T-Rock)
Outro 
In Da Hood